

Населені пункти та їхні частини

 Янушевиці — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Янушевиці — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Янушевиці — село в гміні Ґраново Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Янушевиці — частина міста Опочно в Опочинському повіті Лодзинського воєводства
 Янушевиці — лісова осада в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства

Примітки